Auzon peut faire référence à :

Toponymes 

 Auzon (Haute-Loire), commune française, ancien chef-lieu du canton d'Auzon, dans le département de la Haute-Loire en Auvergne.
 Val-d'Auzon, commune française, située dans le département de l'Aube en Champagne-Ardenne.
 Auzon, hameau de la commune d'Allègre-les-Fumades, dans le département du Gard, en région Languedoc-Roussillon.
 Auzon, château dans la commune de Lucenay-lès-Aix, dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Châteaux 
 Château d'Auzon à Auzon en Haute-Loire.
 Château d'Auzon (Lucenay-lès-Aix) dans la Nièvre.

Hydronymes 

 Auzon (affluent de l'Aube) : rivière de  (code F13-0400) qui conflue à Nogent-sur-Aube (et qu’il ne faut pas confondre avec l’Aujon, autre affluent de l’Aube).
 Auzon (affluent de la Cèze) : rivière de  (code V5440500).
 Auzon (rivière de l'Indre) : rivière de  (code L4614000), affluent de la Bouzanne dans l’Indre.
 Auzon (également orthographié Ozon), affluent de l’Acolin qui prend sa source à Lusigny dans l’Allier et traverse les communes de Chézy, Lucenay-lès-Aix et Cossaye dans la Nièvre ; la rivière donne aussi son nom au château de Lucenay-lès-Aix dans la Nièvre et à son parc.
 Auzon (affluent gauche de l'Allier) : rivière de  (code K2698200), affluent de l'Allier coulant également dans le Puy-de-Dôme.
 Auzon (affluent droit de l'Allier) : rivière de  (code K2434500), également affluent de l'Allier, qui naît dans la commune d’Auzon dans la Haute-Loire et conflue dans le Puy-de-Dôme.
 Auzon (rivière de l'Ardèche) : rivière de  (code V5020500), affluent en rive gauche de l’Ardèche.
 Auzon (ruisseau de l'Ardèche) : ruisseau de  (code V5010700), affluent en rive droite de l’Ardèche.
 Auzon (rivière de Vaucluse) : rivière de  (code générique V6120500), affluent de la Sorgue de Velleron, elle-même affluent de l'Ouvèze.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France